Барладя́н — румынская, молдавская и гагаузская фамилия. 

Известные носители:
 Барладян, Александр Тимофеевич — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 7712; 1 января 1847.
 Барладян, Борис Хаимович — российский учёный, кандидат технических наук.
 Барладян, Григорий Петрович — участник Великой Отечественной войны, командир 6-й гвардейской механизированной бригады в 1943 году.
 Барладян, Михаил Тимофеевич — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 6161; 3 декабря 1839.